

Antiche città romane

Potentia, antica città lucana
Potentia, antica città picena